Mistrzostwa Europy w Pływaniu 1985 – 17. edycja mistrzostw Europy w pływaniu, które odbyły się w dniach 4–11 sierpnia 1985 roku w Sofii. Oprócz konkurencji pływackich przeprowadzonych na basenie 50-metrowym zawodnicy rywalizowali także w skokach do wody, pływaniu synchronicznym i piłce wodnej. Po raz pierwszy w historii mistrzostw wśród kobiet rozegrano turniej piłki wodnej i odbył się on w Oslo.

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Pływanie

Mężczyźni

Kobiety

Skoki do wody

Mężczyźni

Kobiety

Pływanie synchroniczne

Kobiety

Piłka wodna

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 Wyniki konkurencji pływackich 
 Medaliści mistrzostw Europy w pływaniu 
 Medalistki mistrzostw Europy w pływaniu 

1985 w Bułgarii
1985 w sporcie
Mistrzostwa Europy w pływaniu
Sport w Sofii